Jorge Alberto de Schwarzburgo-Rudolstadt (en alemán, Georg Albrecht von Schwarzburg-Rudolstadt; Rudolstadt, 23 de noviembre de 1838-ibidem, 19 de enero de 1890) fue el penúltimo príncipe soberano de Schwarzburgo-Rudolstadt.

Biografía 
Nació en Rudolstadt, siendo el hijo del príncipe Alberto de Schwarzburgo-Rudolstadt y de su esposa, la princesa Augusta de Solms-Braunfels (1804-1865). La princesa Augusta era hija del príncipe Federico Guillermo de Solms-Braunfels (1770-1814) y de su esposa, la duquesa Federica de Mecklemburgo-Strelitz (1778-1841), la hija del gran duque Carlos II.

Después de la muerte de su tío, Federico Gunter, el 28 de junio de 1867, su padre Alberto ascendió al trono, haciendo así a Jorge el heredero con el título de príncipe heredero. Su padre murió el 26 de noviembre de 1869, dos años después de ascender al trono, convirtiéndose Jorge en el nuevo príncipe soberano.

Durante su reinado, la Confederación Alemana del Norte fue disuelta tras la victoria del reino de Prusia, respaldada por los estados de la confederación en la guerra franco-prusiana sobre el Segundo Imperio francés. Como resultado, el 18 de enero de 1871, el rey de Prusia fue proclamado emperador alemán y desde entonces el príncipe Jorge no gobernó ya sobre un estado independiente sino que Schwarzburgo-Rudolstadt se convirtió en un estado del Imperio alemán, siendo el príncipe Jorge un subordinado del emperador alemán.

El príncipe Jorge nunca se casó y después de su muerte en Rudolstadt fue sucedido como príncipe por su primo hermano, Gunter Víctor. Fue enterrado en la Stadtkirche en Rudolstadt.

Títulos y estilos 
 23 de noviembre de 1838-28 de junio de 1867: Su Alteza Serenísima el príncipe Jorge de Schwarzburgo-Rudolstadt.
 28 de junio de 1867-26 de noviembre de 1869: Su Alteza Serenísima el príncipe heredero de Schwarzburgo-Rudolstadt.
26 de noviembre de 1869-19 de enero de 1890: Su Alteza Serenísima el príncipe de Schwarzburgo-Rudolstadt.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 

Nobles de Alemania del siglo XIX
Príncipes de Schwarzburgo-Rudolstadt
Grandes cruces de la Orden de Alberto el Oso
Nacidos en Rudolstadt